Замлача је насељено мјесто у општини Двор, у Банији, Сисачко-мославачка жупанија, Република Хрватска.

Историја 
Замлача се од распада Југославије до августа 1995. године налазила у Републици Српској Крајини.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Замлача је имала 144 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Замлача је имало 232 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Општина Двор
Банија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској